Стратег (от  — воевода) — главнокомандующий греческим войском в античную эпоху. Данный термин вошёл во многие языки мира как эпоним для наименования высокопоставленных военных и гражданских чинов, занятых стратегическим планированием.

Другие исторические значения 
 После захвата греками Египта, в Эллинистическом Египте стратегами назывались назначаемые царями Птолемеями представители греко-македонской администрации в областях страны — номах (подробнее см. Стратеги в Эллинистическом Египте).
 В Византийской империи издавались Стратегиконы — военные трактаты византийских военных мыслителей.

Современное жаргонное употребление 
Помимо основного значения, в российском армейском жаргоне слово «стратеги» также употребляется в следующих значениях:
Для наименования родов войск, в названии которых имеется прилагательное стратегический:
 «Стратеги» — Стратегическая авиация;
 «Стратеги» — Ракетные войска стратегического назначения;
В качестве иронии, для наименования высших чинов:
 «Кабинетные стратеги» — высокопоставленные военные и гражданские чины, оторванные от военных реалий.

См. также 
 Стратегия (значения)